Gregerson ist der Familienname folgender Personen:
 Linda Gregerson (* 1950), amerikanische Schriftstellerin
 Luke Gregerson (* 1984), amerikanischer Baseballspieler